Onderdistrict in Indonesië
 Kasihan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Kasihan (Ngadirojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Kasihan (Tegalombo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java